Pösl ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Pösl (1806–1876), deutscher Kirchenhistoriker
 Johann Pösl (1907–2003), bayerischer Politiker
 Ludwig Pösl (1903–1945), deutscher Politiker (NSDAP)

Siehe auch:
 Pössl
 Pößl